Tran kan syfta på:

Tran – en flottig olja som utvinns ur fisklever
 Trankokeri – en anläggning där fisk eller valkött kokas för att utvinna tran
TRAN (Europaparlamentet) – Europaparlamentets utskott för transporter och turism

Geografi

Bulgarien 

 Trn (ort i Bulgarien, Pernik), Obsjtina Trn,

Filippinerna 

 Tran (ort), SOCCSKSARGEN, Province of Sultan Kudarat,

Sverige 

 Tran (Kättilstads socken, Östergötland), sjö, Östergötlands län,  
Tran (Åtvids socken, Östergötland, 645234-150763), sjö i Åtvidabergs kommun 
Tran (Åtvids socken, Östergötland, 645785-151208), sjö i Åtvidabergs kommun 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar